Афана́сий Ломоно́с (Афанасьев день) — день в народном календаре у славян, приходящийся на . Название происходит от имени святого Афанасия Великого. В этот день на Руси «прогоняли ведьм». Белорусы называли день «гусиным праздником».

Другие названия дня 
, , , , Апанас, Кірыл, , ; , ; ; .

В этот день почитаются в том числе: православными славянами — Афанасий Великий, Кирилл Александрийский; славянами-католиками — Святая Приска; чьи имена присутствуют в названиях дня.

Традиции восточных славян 

Считалось, с этого дня ведьмы от «излишнего веселия» на своём шабаше теряют память. Поэтому именно в афанасьевские морозы старались пригласить деревенских знахарей те хозяева, к которым «повадится летать ведьма».

Приглашённый на изгнание ведьмы знахарь ночью приходит к зовущему, — знает о его приходе только большак-хозяин с хозяйкой, так как считается, что без соблюдения этого условия ничего не выйдет. В полночь знахарь приступает к выполнению обряда: начинает заговаривать трубы, так как «ведьмы влетают в жилье только этой дорогою». Под «князек» забивает он клинья, рассыпает по «загнетке» заранее собранную из семи печей золу и после этого отправляется к деревенской околице. Здесь он тоже сыплет золу, приговаривая невнятные слова никем не записанного заговора. Рассказывают, что ведьма, желая нанести кому-нибудь вред, влетает в трубу; но как только будет труба заговорена, то весь дом и двор уже свободны от её проказ. Знакомые с преданиями суеверной старины люди знают в точности и путь, избираемый ведьмами в их полётах на шабаш и с шабаша. Прежде всего летят они на полдень — к Лысой горе, а оттуда тянет их на закат. Западную изгородь сельскую и заговаривают знахари, призванные изгонять ведьм. Подлетит ведьма, только вылетевшая из заговоренной трубы, — сунется к изгороди, и тут ей свободного ходу нет: или бросится лихая за тридевять земель от села, или разобьёт себе голову, если только ступит голой ногою на рассыпанную золу семи-печную. Одаривают знахаря всяким добром за его мудрёную работу.

У белорусов Смоленской губернии день называли «гусиным праздником». С этого дня начинали кормить гусей зерном. Если в этот день была метель, которая, по мнению крестьян, олицетворяла летящий белый пух, то это расценивали как верную примету того, что в этот год выведется много гусят.

День Афанасия считался серединой зимы в отношении корма скотины, — серединой стойлового периода. И если запасов корма оставалось более половины — крестьянин мог не волноваться и спокойно дожидаться весеннего выпаса. Если же оставалось меньше — хозяин старался кормить более бережно. Белорусы святого Афанасия называли «защитником скота от морозов».

Поговорки и приметы 
 Афанасий нос и ухо дерёт.
 Афанасий Ломонос — береги нос.
 Афанасий и Кирилло забирают за рыло.
 В Офонасьев день — самый крень, самы морозы живут (север.).
 Если на Афанасия вьюга и метель — весна затянется.

См. также 
 Антон Перезимник

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Зимние праздники
Народный календарь восточных славян
Праздники 18 января
Праздники 31 января